Alte Friedhofskapelle steht für
 Alte Friedhofskapelle (Alsdorf), Eifel 
 Alte Friedhofskapelle (Homberg), Hessen